Proliserpula ornata är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Proliserpula ornata ingår i släktet Proliserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ornata